Oratorio di San Carlo a Calice Ligure
 Oratorio di San Carlo a Fivizzano
 Oratorio di San Carlo Borromeo a Castel San Pietro
 Oratorio di San Carlo Borromeo a Castelfiorentino
 Oratorio di San Carlo in località Gambaredolo di Castel Goffredo
 Oratorio di San Carlo a Tremenico

Pagine correlate 
 Chiesa di San Carlo